Ду́бов (Ду́бова) — русская фамилия. Женская форма .

Известные носители 
 
 
 
 Дубов, Всеволод Борисович (1902—1975) — генерал-лейтенант.
 Дубов, Даниил Дмитриевич (род. 1996) — российский шахматист, гроссмейстер.
 Дубов, Иван Васильевич (1924—2001) — кавалер Ордена Славы трёх степеней.
 Дубов, Игорь Васильевич (1947—2002) — историк, археолог.
 Дубов, Никита (род. 2000) — английский футболист.
 Дубов, Николай Иванович (1910—1983) — советский писатель.
 Дубов, Пол (1918—1979) — американский киноактёр, сценарист и продюсер.
 Дубов, Сергей Леонидович (1943—1994) — журналист, издатель, предприниматель и меценат.
 Дубов, Эдуард Львович (1938—2018) — советский и российский шахматист и математик.
 Дубов, Эмиль Ефимович (1921—1992) — советский астрофизик, доктор наук.
 Дубов, Юлий Анатольевич (род. 1948) — российский предприниматель, писатель.
 Бас-Дубов, Александр Самойлович (ок. 1900—ок. 1988) — советский инженер-конструктор.



См. также